Мария Луиза Орлеанская:

 Мария Луиза Орлеанская — королева-консорт Испании, жена короля Карла II.
 Мария Луиза Орлеанская — старшая дочь Эммануэля Орлеанского